Суперкубок Угорщини з футболу 2015  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 2015 року між чемпіоном Угорщини Відеотоном та володарем кубка Угорщини Ференцварошем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2015
Угорщина
Липень 2015
2015 в угорському спорті